Буржуа () — французская фамилия. Известные носители:
 Буржуа, Амандин (род. 1979) — французская певица.
 Буржуа, Жоэль (род. 1971) — канадский легкоатлет.
 Буржуа, Маргарита (1620—1700) — французская святая, основательница ордена Норт-Дам в колонии Новая Франция.
 Буржуа, Ларри и Лоран (род. 1988) — французский хип-хоп танцевальный дуэт.
 Буржуа, Леон (1851—1925) — французский государственный деятель и юрист, лауреат Нобелевской премии мира 1920 года.
 Буржуа, Луиза (1911—2010) — американский скульптор, живописец и график французского происхождения.
 Буржуа, Полетт (род. 1951) — канадская детская писательница, журналистка.
 Буржуа, Селия (род. 1983) — французская лыжница.
 Буржуа, Шарль Василий (1887—1963) — иеромонах католической церкви византийского обряда, член ордена иезуитов.
 Буржуа, Эмиль (1857—1934) — французский историк. См. также 
 Буржуа (значения) — другие значения.